DBZ kan syfta på: 

 DBZ – fortsättningen på anime-serien Dragon Ball, se Dragon Ball Z